А́нна Алекса́ндровна Франц (; род. 1 октября 1965, Ленинград) — американский мультимедийный художник, куратор, коллекционер. Основатель некоммерческого культурного фонда "St. Petersburg Arts Project" и лаборатории медиаискусства "CYLAND", куратор фестиваля "Киберфест" и директор "Frants Gallery" (Нью-Йорк, США).

Биография 
Родилась 1 октября 1965 года в Ленинграде в семье потомственной интеллигенции..

Отец, Александр Соломонович Пинскер — историк, журналист. В 1973 году эмигрировал в США. С 1989 по 2006  год работал на радиостанции «Голос Америки» как политический комментатор. Мать, Елена Вячеславовна Бургова — инженер-акустик, дочь выдающегося советского физика, профессора Вячеслава Алексеевича Бургова..

В 1989 году закончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А. Л. Штиглица (бывш. ЛВХПУ им. В. И. Мухиной) по специальности «промышленный дизайн», получив при выпуске награду за лучшую дипломную работу года. По окончании учебы недолгое время работала во Всероссийском научно-исследовательском институте технической эстетики, располагавшемся тогда в Инженерном замке.

В 1989 году с младшей сестрой Алиной эмигрировала в США — в Вашингтон, где жил их отец. В 1992 году переехала в Нью-Йорк. В 1992 поступила в нью-йоркский Институт Пратта на факультет «Искусство и дизайн» (Art and Design) по специальности «компьютерная графика и анимация» (Computer Graphics and Animation).

Уход от промышленного дизайна в область компьютерной графики как в наиболее перспективную, стал этапным для Анны как художника и определил вектор дальнейшего профессионального развития, но переход этот проходил на базе классического образования, полученного в Мухинском. Освоение компьютерной графики и анимации положило начало увлечению новыми средствами и технологиями в искусстве и концентрации интересов в направлении перехода от традиционных классических методов к , чему открывал бесконечные возможности стремительно развивающийся интернет.

В 1995 Анна Франц получила премию "Autodesk Planet Studio Award" (Нью-Йорк) за трехминутный фильм-анимацию «Ангел», который был показан в 2005 году на кинофестивале Red Shift в нью-йоркском кинотеатре Anthology Film Archives и в 2006 году был удостоен специального приза на кинофестивале "SouthSide" в Беклехеме, штат Пенсильвания.

В 1997 году Анна вышла замуж за Леонида Франца (род. в 1963 году в Ленинграде; на Западе с 1977 года, сначала в Новой Зеландии, затем, с 1986 года, в Калифорнии и с 1996 году — в Нью-Йорке). Леонид — математик, программист, финансист, увлеченный коллекционер, ставший единомышленником Анны во всех её творческих начинаниях.

В 1998 году у них родился сын Даниил. Увлеченный с раннего детства компьютерами, выросший в творческой среде, Даниил не только стал самым молодым художником медиалаборатории "CYLAND", но уже в 12-летнем возрасте, в рамках" Киберфеста", создал международную образовательно-игровую программу для детей — воркшоп «Гуманизация роботов», с которой побывал в России, Германии, Японии, США и Украине.

Помимо постоянной выставочной и кураторской работы в Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Европе и Японии, в 2009 году Анна Франц совершила путешествие в Заполярье в составе международной группы художников под эгидой программы "The Arctic Circle" ("Заполярный круг"), организованной канадским правительством. Цель данной программы — предоставить художникам возможность посетить труднодоступные места Заполярья, известные в основном лишь по научным отчетам, чтобы впоследствии они могли создать арт-проекты, основанные на полученных впечатлениях. Результатом этой поездки стали не только сделанные Анной видеосъемки, но и её интерактивный проект «Твари дрожащие», который был представлен в Нью-Йорке в мае 2014 года на групповой выставке участников этих ежегодных экспедиций в "1285 Avenue of the Americas Art Gallery".

Избранные выставки 
 Weather Forecast: Digital Cloudiness - Reggia di Caserta, Италия, 2018.
 "HYBRIS, Monsters and Hybrids in Contemporary Art", Университет Ca’Foscari, Венеция, 2017.
 "Patterns of the Mind", Convergence, Лондон, 2016.
 "Nargifsus", Transfer Gallery, Нью-Йорк, 2016.
 Мультимедиа инсталляция «Сделано в Древней Греции» на выставке «Музей Сергея Курехина. Прототип #1», Центр современного искусства им. Сергея Курехина, Санкт-Петербург, 2016.
 "The Other Home", Made in NY Media Center by IFP, Нью-Йорк, 2015.
 "Urbi et Оrbi", в рамках 6-й Московской биеннале современного искусства, РГГУ Москва, 2015.
 "Персональное пространство #1", Молодежный Центр Эрмитажа, СПб, 2015.
 Re: Collection, Музей Искусства и Дизайна, Нью-Йорк, 2014.
 Magnetic North, 1285 Avenue of the Americas Art Gallery, Нью-Йорк, 2014.
 Finding freedom in Russian Art, 1961-2014, Paul & Lulu Hilliard University Art Museum, Лафайет, США, 2014.
 This Leads to Fire, :en:Neuberger Museum of Art, Перчейз, Нью-Йорк, 2014.
 "Capital of Nowhere", 2013.
 "VISIONARY DREAMS # 3261-64", 2013.
 "Хранитель времени", Гос. Эрмитаж, 2013.
 "Мигранты", 5-я Московская биеннале современного искусства, 2013.
 "The Time Keeper", 2012. Борей.
 Выставка КИБЕРФЕСТ, 2012.
 Trembling Creatures, SIGGRAPH ASIA 2011 HONG KONG.

Избранные работы 

 "No. 0" (2016) — мультимедийная инсталляция в публичном пространстве.
 “Сделано в Древней Греции” (2003-2015), серия работ, мультимедийных инсталляций (5 объектов из этой серии находятся в коллекции Museum of Art and Design в Нью Йорке).
 "В тени оливкового дерева" (2007) — видео инсталляция, находится в коллекции музея Kyoseinosato (Япония).
 "Корм для белых медведей" (2009) — аудио видео инсталляция.
 "Твари дрожащие" (2010) — инсталляция.
Две последние работы были сделаны в результате поездки за Полярный круг в составе канадской арт-экспедиции "The Arctic Circle" в 2009 году.

Работы Анны Франц представляют галерея "Борей" (Санкт-Петербург, Россия), "Dam Stuhltrager Gallery" (Нью-Йорк, США, и Берлин, Германия) и "Barbarian Gallery" (Цюрих, Швейцария). Ее работы находятся в собраниях Музея искусства и дизайна (США), Государственного Русского музея, музея Kyoseinosato (Япония), фонда "Kolodzei Art Foundation" (США), Центра современного искусства имени Сергея Курёхина (Россия) и в многочисленных частных коллекциях по всему миру.

Кураторская деятельность 
Многолетняя принадлежность Анны Франц к художественной среде Санкт-Петербурга, личные знакомства и дружеские отношения с заметными художниками, а также опыт участия как художника и как куратора в международных проектах в Америке и в Европе способствовали вовлечению в орбиту её деятельности и новых участников, и зрителей. Наиболее важными в биографии Анны Франц являются ретроспективные выставки: «Группа Стерлигова», 2006, Нью-Йорк и «Барачники» (Art Around the Barracks) 2003, Нью-Йорк.

В документальном фильме Андрея Загданского «Костя и Мышь», посвященном Константину Кузьминскому, один из эпизодов снят на вернисаже «Барачников» во "Frants Gallery" в Сохо.

Среди современных художников, постоянно сотрудничающих с Анной Франц как с куратором — Виталий Пушницкий, Елена Губанова и Иван Говорков, Александр Кожин, Александр Теребенин, Марина Колдобская, Александра Дементьева, Петр Белый, Петр Швецов.

Лаборатория медиаискусства "CYLAND" 

В 2006 году совместно с Мариной Колдобской Анна Франц основала международную медиалабораторию «Сайленд» (Сyland MediaArtLab).

С 2007 года медиалаборатория проводит ежегодный и крупнейший в восточной Европе фестиваль медиаискусства "Киберфест". В 2019 году фестиваль получил премию Сергея Курёхина за лучший фестиваль в области современного искусства

Как указывают организаторы, «Сайленд» была создана художниками и для художников, независимо от географических границ. Участники объединены увлечением новыми технологиями в искусстве, и "Сайленд" позволяет им работать не только во взаимодействии друг с другом, но и в интерактивном общении со зрителем.

В 2013 году Анна Франц совместно с Сильвией Бурини, Маттео Бартеле и Мариной Колдобской курировала выставку «Capital of Nowhere», организованную Центром изучения культуры России CSAR (The Centre of Studies in Russian Art) венецианского университета Ка Фоскари, которая проходила параллельно Венецианской Биеннале современного искусства. На этой выставке также была представлена видео-скульптура Анны Франц «Сделано в Древней Греции». Анна Франц выступала со-куратором последующих совместных выставочных проектов медиалаборатории CYLAND и Центра изучения культуры России университета Ка Фоскари, проходивших в Венеции, параллельно Венецианской биеннале: «ID. ART:TECH / 12 CYFEST», 2019, «HYBRIS», 2017, «ON MY WAY», 2015.
 
В сентябре 2020 года лаборатория CYLAND стала первым в России представителем программы «LASER Talks», программы международных встреч, презентаций и перформансов, которые объединяют художников, исследователей, специалистов в области гуманитарных и технических наук и широкую аудиторию. LASER Talks были запущены в 2008 году Международным обществом искусств, наук и технологий «Леонардо».

Некоммерческий фонд "St. Petersburg Arts Project" 
В 1999 году Анна и Леонид Франц создали некоммерческий фонд "St. Petersburg Arts Project", работающий и по сей день. Его целью стало представление в Нью-Йорке ленинградских/петербургских художников, работавших там в период послевоенных 1950-х годов, до настоящего времени. Наибольшее внимание уделялось так называемому Ленинградскому андеграунду — уникальному и малоизученному культурному феномену 1970-х годов, и той художественной и социальной среде, которая его породила.

Это явление только недавно начало привлекать внимание культурологов и историков искусств, появились публикации на эту тему. Персональные и групповые выставки, организуемые в галерее "Frants Gallery Space" в нью-йоркском Сохо, куратором которых неизменно является Анна Франц, позволили представить эволюцию искусства Ленинграда/Петербурга этого периода во всей её сложности и причудливости: от замкнутости и изолированности до интеграции этих малоизвестных художников в международный художественный мир. По сравнению с московскими художниками того же времени, ленинградские художники андеграунда наименее изучены, поэтому кураторская деятельность Анны Франц в этом направлении особо важна с точки зрения истории послевоенного и постсоветского искусства.

Постепенно сфера деятельности "Frants Gallery Space" расширилась и стала включать не только традиционные жанры: живопись, графику и скульптуру, но и искусство, сопряженное с новейшими технологиями: кибер-арт, видеоарт, компьютерную анимацию, интерактивные инсталляции, а также перформанс. Расширилась и территория — теперь "Frants Gallery Space" функционирует на двух площадках — в 2007 году под эгидой "St. Petersburg Arts Project" открылся филиал в Санкт-Петербурге. Там также проходят выставки, кинопросмотры, встречи и общение художников, искусствоведов и всех тех, кто интересуется новыми технологиями применительно к искусству.

Коллекция 
Естественным продолжением развития "St. Petersburg Arts Project" стало создание коллекции. Начиная с 1998 года, Анна и Леонид Франц собирают произведения изобразительного искусства ленинградского андеграунда. В современную коллекцию также входят скульптура, ассамбляж, фотографии, видео, объекты актуального искусства и архивные материалы.

В январе 2013 года в отделе Современного искусства Эрмитажа в рамках проекта «Актуальное искусство Петербурга. Ретроспектива» была организована выставка «Простые правила», где были представлены работы из российских и зарубежных частных коллекций. Куратором выставки был Леонид Франц при участии Анны Франц. Они предоставили для этой выставки множество работ из своей семейной коллекции, в частности, Шолома Шварца, Валентина Громова, Владимира Шагина, Валентины Поваровой, Герты Неменовой и др.

Анна и Леонид Франц были в числе спонсоров публикации каталогов персональных выставок Марии Гороховой и Людмилы Куценко, проходивших в 2012 году в Петербурге в Румянцевском дворце.

 ISBN 978-5-905048-16-6 Мария Горохова.
 ISBN 978-3-6030-0699-8 Людмила Куценко.

Примечания

Источники 
 Technology of the Cyber-beauty — Anna Frants and Lena Sokol. NY Arts Magazine.
 Is it All Quiet on the Cyber Front? — Anna Frants and Elena Sokol. NY Arts Magazine.
 The Time Keeper. A traveling group exhibition — Digicult.
 "Хранитель времени" — Be-In.
 В Петербурге в третий раз проходит фестиваль современного искусства "Киберфест" — 1-й канал, 2009.

Ссылки 
 Иванов Д. Названы лауреаты премии Сергея Курехина // Санкт-Петербургские ведомости. 23 Апреля 2019.
 Сайт Анны Франц.
 Фонд St. Petersburg Arts Project.
 Лаборатория медиаискусства CYLAND.
 Фестиваль "Киберфест".
 Frants Gallery Space.

Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Современные художники России
Современные художники США
Менеджеры культуры России
Менеджеры культуры США
Коллекционеры современного искусства
Коллекционеры России
Коллекционеры США
Галеристы России
Галеристы США
Видеоартисты США